Pilantrália é um álbum do conjunto musical brasileiro Carlos Imperial e a Turma da Pesada, lançado em 1970.

Faixas

 Atira a primeira pedra/Está chegando a hora
 Esperança
 Parabéns pra você/Cidade maravilhosa
 Bye bye/Sá Marina/Timidez/Você joga a rede no mar
 Mamãe passou açúcar em mim/O bom/Nem vem que não tem
 Hino do América/Hino do Botafogo/Hino do Fluminense/Hino do Flamengo
 Meu limão meu limoeiro/Peguei um Ita no norte/Cabeça inchada
 Vesti azul/Uni-du-ni-tê/De como um garoto apaixonado perdoou por causa de um dos mandamentos/Carango
 Laço de fita
 O adeus
 Pilantrália

Álbuns de estreia de 1970